SOM, Som ou som peut signifier:

Code
SOM ou som est un code qui signifie :
 SOM, Somalie ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 som, Somali ;
 selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Domaine militaire 
 La Classe Som est une classe de sous-marins de la marine impériale russe ;
 Le Som est un sous-marin de cette classe.

Économie 
 Som, la monnaie du Kirghizistan ;
 SOM-Berthiot, société d'optique et de mécanique de précision (groupe Schneider). A fusionné  en 1965 avec OPL (Optique et Précision de Levallois) pour donner naissance à SOPELEM, absorbée en 2000 par SAGEM ;
 Som Energia, coopérative espagnole de production et de consommation d'énergies renouvelables.

Monument 
 Ta Som, un temple bouddhiste sur le site d'Angkor au Cambodge.

Musique 
 Buraka Som Sistema est un groupe musical portugais originaires de Amadora, dans la banlieue nord de Lisbonne ;
 Som en dröm, chanson de Östen Warnerbring sortie en 1967 ;
 Det som engang var, album de Burzum sorti en 1993 ;
 Corpo do Som, album du groupe Barbatuques sorti en 2003 ;
 Corpo do Som ao Vivo, album live du groupe Barbatuques sorti en 2008.

Patronyme 

 Bram Som (1980- ), un athlète néerlandais spécialiste du 800 mètres ;
 Pierre Som (1981- ), un joueur de rugby à XV français.

Sigle 

C'est aussi un sigle qui signifie :
 Stand-Off Missile, missile air-sol de croisière turc ;
 Skidmore, Owings and Merrill, un cabinet d'architecte ;
 Stade Olympique Montpelliérain (1919-26/1937-41/1944-70) ou Sports Olympiques Montpelliérains (1926-1937), un club de football français ;
 Société d'optique et de mécanique de haute précision, un fabricant d'objectifs (SOM-Berthiot) et d'appareils optiques, aujourd'hui intégré à la SAGEM (via la SFIM) ;
 Self-organizing map, un type de réseau de neurones artificiels , aussi appelé cartes de Kohonen ;
 SOM ou S.O.M., archéologie : Culture Seine-Oise-Marne ;
 System on module, un type d'ordinateur monocarte enfichable.

Toponyme 

 Som, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Som, une commune du département de Djibo au Burkina Faso.
 Charmant Som, Grand Som et Petit Som, trois sommets du massif de la Chartreuse.

Autres 
 Fiat Someca SOM 20, SOM 40 et SOM 511, des tracteurs du constructeur italien Fiat Trattori ;
 Så som i himmelen, titre original du film suédois La Chorale du bonheur de Kay Pollak sorti en 2004 ;
 Tam som, salade de papaye verte originaire du Laos.

Code
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme